Martorell puede aludir o hacer referencia a varios artículos de Wikipedia:

Patronímicos (antropónimos) 
 Bernardo Martorell (c.1400-1452), pintor catalán.
 Fernando Abril Martorell (1936-1998), político español.
 Floréal Martorell (1956-), productor musical español.
 Joan Martorell (1833-1906, también conocido como Joan Martorell i Montells, arquitecto español.
 Joanot Martorell (1413-1468), también conocido como Joan Martorell, escritor y caballero valenciano.
 Oriol Martorell (1927-1996),  director musical, catedrático en historia, y pedagogo español.

Toponímicos 
 Martorell, municipio de la comarca del Bajo Llobregat, en la provincia de Barcelona, comunidad autónoma de Cataluña.

Miscelánea 
 Fútbol Sala Martorell, equipo profesional de fútbol sala fundado en Martorell (Bajo Llobregat, Barcelona, España), hoy día ya desaparecido.